Unter British Museum beziehungsweise B.M. F finden sich nur Werke der unteritalischen und sizilischen griechischen Vasenmaler. Für Kunsthandwerker des griechischen Mutterlands und Etruriens siehe unter London.



Namentlich bekannte Künstler

Nicht namentlich bekannte Künstler (Notnamen)

Gruppen

Klassen

Werkstätten 

Wikipedia:Liste
!B